Йехуда — еврейское имя.

Носители имени